Гленнагири (Гленнагерах; ; ) — пригород в Ирландии, находится в графстве Дун-Лэаре-Ратдаун (провинция Ленстер).

Местная железнодорожная станция была открыта 1 ноября 1867 года.

Примечания 

Населённые пункты графства Дун-Лэаре-Ратдаун